Тубас:

 Тубас — город в Палестинской автономии.
 Тубас — одна из провинций Палестинской автономии.